Miejscowości w Polsce:
 Żeliszew Duży
 Żeliszew Podkościelny